Морской дракон () — может означать:

 Большой морской дракон, или Большой морской скорпион, или Змейка, или Морской дракон, или Морской дракончик, или Морской скорпион () — вид морских рыб семейства Морские драконы (Trachinidae),
 Лиственный морской дракон, или травяной морской дракон» — одно из бытовых названий морского конька-тряпичника ()

См. также 
 Sea Dragon
 Морской змей